Bernard Fitoussi est un haut fonctionnaire français. Il a notamment été préfet de la Meuse de 2000 à 2003 et ambassadeur de France en Albanie de 2014 à 2017.

Décoration 
  Il a été promu officier par décret du  . Il était chevalier du .

Références

Liens externes 
 

Élève de l'École normale supérieure
Préfet de la Meuse
Ambassadeur de France en Albanie
Officier de l'ordre national du Mérite